Charles Miller (auteur), auteur van populaire boeken over Oost-Afrikaanse geschiedenis
Charles Miller, de uitvinder van de eerste naaimachine die knoopsgaten kon verwerken
Charles Miller (regisseur) (1857-1936), Amerikaanse filmregisseur
Charles Miller (polospeler) (1868-1951), Brits olympisch kampioen polo
Charles William Miller (1874-1953), de "vader van het Braziliaans voetbal"
Charles Miller (componist) (1899-1979), Russisch-Amerikaans componist, dirigent, violist, fluitist en saxofonist
Charles Miller (musicus) (1939-1980)